CCI steht für:
 Camping Card International
 Cascade Cartridge, Inc., ein US-amerikanischer Munitionshersteller
 Chess Collectors International
 Chambre de commerce et d'industrie, Industrie- und Handelskammern in Frankreich
 Chambre de commerce internationale in Paris, siehe Internationale Handelskammer
 Common Client Interface, „allgemeine Clientschnittstelle“, beispielsweise in der Java EE Connector Architecture
 Competence Center ISOBUS
 Concours Complet International, internationale Turniere im Vielseitigkeitsreiten
 Consumer Confidence Index, Index für das Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten
 Continuous Commodity Index, ein Rohstoffindex
 Custom Coasters International, US-amerikanischer Hersteller von Holzachterbahnen
 die Zahl 201 in römischen Zahlzeichen
 Capital Cargo International Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft

Siehe auch:
 CC1

Abkürzung